Aigremont (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Aigremont (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Aigremont (Yvelines) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Aigremont (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon